Рудика Богдан Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудика Вікторія Володимирівна — учителька Краматорського закладу загальної середньої освіти № 22, заслужений вчитель України.
 Рудика Сергій Олександрович (14 червня 1988, Запоріжжя) — український футболіст, півзахисник.
 Рудика Олександр Павлович (7 червня 1959, Запоріжжя) — колишній радянський футболіст, захисник.

Примітки 

Прізвища